Knatchbull-Hugessen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1976), avocat et sénateur canadien
Cecil Knatchbull-Hugessen (4e baron Brabourne) (1863-1933), joueur anglais de cricket

 (1835-1922), homme politique conservateur britannique
Hughe Knatchbull-Hugessen (1886-1971), diplomate britannique
 (né en 1933), juge canadien
 (1837-1864), joueur anglais de cricket
Wyndham Knatchbull-Hugessen (3e baron Brabourne) (1885-1915), ornithologue et soldat britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme